Унаи Лопес Кабрера (; 30 октября 1995, Рентерия) — испанский футболист, полузащитник клуба «Райо Вальекано».

Клубная карьера 
Унаи начинал свою карьеру в «Антигуоко» и «Реал Сосьедаде», а в 2011 году стал футболистом «Атлетика». Сезон 2011/12 он провёл в юношеском чемпионате, а затем стал выступать во взрослых лигах, вначале за третью, а потом и за вторую команды клуба. В сезоне 2014/15 Унаи был переведён в первую команду и дебютировал за неё 30 августа 2014 года в матча против «Леванте».

Карьера в сборной 
Унаи без особого успеха выступал за юношеские испанские сборные, а сейчас он является членом молодёжной сборной страны.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Райо Вальекано»